Vapa est un toponyme qui peut désigner :
Vapa, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Čačak, district de Moravica ;
Vapa, un village de Serbie situé dans la municipalité de Sjenica, district de Zlatibor.